Отакар II (маркграф Штирии) (нем. Otakar II; умер 28 ноября 1122) — маркграф Штирии в 1088—1122 гг. из династии Траунгау, первый правитель независимой Штирии.
 Пржемысл Отакар II (чеш. Přemysl Otakar), также известный как Оттокар II (нем. Ottokar; 1233—26 августа 1278) — король Чехии (Богемии) с 22 сентября 1253 (коронация 25 декабря 1261), герцог Австрии с 6 декабря 1250 по 21 ноября 1276. Из династии Пржемысловичей.